Nechanitz ist:

 die deutsche Schreibweise von Nechanice
 eine Stadt in Texas, siehe Nechanitz (Texas)